Eleonora Aragońska (1358-1382) – królowa Kastylii i Leónu
 Eleonora Aragońska (ok. 1402-1445) – królowa Portugalii
 Eleonora Aragońska (1450-1493) – księżna Ferrary